Talamonesi – abitanti di Talamona
Talamonesi – abitanti di Talamone